Sydamerikanska mästerskapet i basket 1961 spelades i Rio de Janeiro, Brasilien och vanns av Brasilien. 5 lag deltog.

Resultat
Serien avgjordes genom att alla mötte alla, och 8 lag deltog.

Referenser
FIBA Archive

1961 i Brasilien
Basket i Brasilien
Sportåret 1961
1961
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Rio de Janeiro under 1900-talet